Ко́нтинен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1928—2010) — финский лыжник.
 Континен, Хенри (род. 1990) — финский теннисист.